Айдыногуллары (, ) — анатолийский бейлик (эмират) в городах Смирна, Бирги, Аясолук, а также тюркская династия, основавшая его и правившая им в период между 1308 и 1425 годами. Династия также называется Айдыниды, бейлик — Айдын. Своим названием бейлик и династия обязаны отцу основателя — сельджукскому военачальнику Айдын-бею.

Эмират был расположен в Западной Анатолии, имел выход к Эгейскому морю и контролировал побережье примерно от современного Бодрума до Измира. Столицей бейлика в разные годы были города Бирги, Аясолук (европейские источники называли его Эфес — по расположенному недалеко древнему городу), Измир. Флот бейлика Айдын был серьёзной угрозой византийским, генуэзским и венецианским владениям в восточном Средиземноморье. Во время правления Умура-бея Айдыноглу против Айдына были организованы антитурецкая лига в 1334 году и крестовый поход — в 1344 году. Бейлик был впервые захвачен османами в 1390 году, а окончательно покорён ими — в 1425 году.

История

Возникновение бейлика 
Ко второй половине XIII века на территории Малой Азии существовало два крупных государства, у каждого из которых период расцвета был позади. Византийская империя, уже пережившая распад после захвата Константинополя в 1204 году на Латинскую, Никейскую и Трапезундскую империи, временно возродилась в 1261 году на уменьшенной территории. Конийский султанат, осколок Сельджукской империи, в своё время отвоевавшей у Византии территории, подвергался набегам монголов, постепенно сдавая позиции. Под напором монголов в Анатолию из Средней Азии перекочёвывали тюркские племена. В 1229 году к анатолийской границе сельджукского государства пришёл последний хорезмшах Джелалэддин Мангуберди. В августе 1230 года Алаэддин Кей-Кубад I сразился с Джелалэддином и разбил его в . В 1231 году Джелалэддин умер, а сопровождавшие его в походе воины обосновались в Анатолии, поступив на службу к сельджукам.

Пока существовала Никейская империя, восточная её граница контролировалась укреплениями, а в каждой крепости сидел наместник-архонт. С возвращением Константинополя в 1261 году и переносом в него столицы из Никеи азиатские рубежи Византии стали приходить в запустение. Наместники в крепостях оставались, но центр уже не мог оперативно оказывать им помощь.   Укрепляя границы Византии в Малой Азии, Михаил Палеолог к 1280 году закончил строительство крепостей. Кроме того, вдоль правого берега Сангария он построил деревянную стену. Но в 1302 году вследствие сильного разлива Сангарий изменил русло. Укрепления стали бесполезны и, как результат, греки ушли от них. Византия практически не имела армии и без призвания наёмников она была не в силах защищать себя. По сути, греческие наместники были предоставлены сами себе.  Серия крепостей тянулась цепочкой на востоке вдоль реки Сангарий до района Белокомы и от Белокомы — до Ахирея (). Однако часть укреплений, расположенных на окраине защитной полосы в районе Ахирея, давно не ремонтировалась и была малопригодной для обороны. Именно в этом месте тюрки впервые смогли прорваться к Эгейскому морю.

Эмират Айдын, как и большинство современных ему анатолийских бейликов, возник как тюркское племенное объединение вокруг династии вождей-правителей. Первоначально, в 1304 году на будущих землях бейлика (Аясолук, , Бирги, Магнесия) появился и создал своё государство Саса-бей, действовавший от имени своего тестя, бея эмирата Ментешеогуллары . 

Практически в это же время военачальник бея Гермияногуллары Айдын-бей покорил земли в долине Меандра. Вначале Саса-бей и Айдын-бей (или сын Айдына, Мехмед) действовали совместно. Однако они поссорились, и в битве Саса погиб. Земли Сасы были присоединены Мехмедом, сыном Айдына, к своим землям. Так образовался эмират Айдын, имевший выход к морю. Основателем династии был Мехмед Айдыноглу, первый правитель этого государственного образования.

Мехмед 
Мехмед-бей был сыном Айдына. Об Айдыне, эпониме династии, известно только, что в летописи он назван «сатрапом Ионии» и у него было пятеро сыновей.

К 1308 году Мехмед контролировал долины рек Каистр и Мендерес, к 1317 году он захватил верхнюю крепость Смирны, , а в 1328/9 году его сын завоевал и прибрежную крепость города. Таким образом, Мехмед-бей сформировал на завоёванных землях свой собственный бейлик, который был назван именем его отца. Мехмед объявил себя независимым от Гермияногуллары и основал свой собственный эмират. Надпись над главными воротами Большой мечети Бирги (Улу джами) гласила, что город был завоёван Мехмедом Айдыноглу в 707 году Хиджры (1307/8 год). По османским хроникам эмиром Мехмед стал в 717 году Хиджры (1317 год). Эта дата считается датой приобретения независимости от Гермияногуллары.

Эмир Мехмед разделил княжество между своими сыновьями: Хызыр получил Аясолук и ; Умур — Смирну; Ибрагим — Бодемию; Сулейман получил . Самый младший сын Иса остался с Мехмедом в Бирги, личной резиденции Мехмеда и столицей всех территорий Айдыноглу. По словам Аль-Умари, к 1332 году беям Айдына принадлежало шестьдесят городов и триста крепостей. Войско Айдына насчитывало 70 тысяч воинов.

Ибн Баттута в 1333 году посетил Бирги. Он описал богатство «султана Бирги» — Мехмеда. Однако не все города бейлика ещё в то время были развиты одинаково. Аясолук успел возродиться после резни 1304 года и стал конкурентом Смирны, которая подвергалась нападениям и страдала от соперничества между византийцами и турками. Ибн-Баттута побывал и в Измире (Смирне).и записал, что «большая часть города находится в руинах».

Эгейские эмираты (Ментеше, Айдын, Сарухан, Карасы), пользуясь своим расположением, создали флот и занялись пиратством, пополняя свою казну за счёт пиратской добычи. Они стали силой, игравшей значительную роль в балканских войнах. Византийский император Андроник III Палеолог, только ставший императором, попытался восстановить империю с помощью Иоанна Кантакузина. Он подписал мирное соглашение с Мехмедом и эмиром Сарухана, чтобы нейтрализовать эти эмираты и эффективнее противостоять османам (1329). Умур не одобрял договор, заключённый отцом, поскольку тот подразумевал отказ от нападений на Византийские земли. Умур компенсировал это, разоряя венецианские и генуэзские колонии. Знамя бейлика — чёрное колесо на красном поле — наводило ужас на соседние христианские государства. Эвбея, Морея, Крит, Родос и все фракийское побережье стали местом рейдов Умур-бея. В 1332 году стала складываться Лига христианских держав, которая окончательно оформилась в 1334 году в Авиньоне. Первоочередной военной целью лиги должен был стать порт Смирны, отправной точки для экспедиций Умура.

Мехмед-бей умер в начале 1334 года, через несколько месяцев после визита Ибн Баттуты. Похоронен Мехмед, как и его сыновья Умур, Ибрагим и Иса, в построенном им тюрбе в Бирги.

Умур 
По словам Ибн-Баттуты, Умур жил в замке Смирны, расположенном на вершине горы. Родившийся в 709 году Хиджры, Умур стал правителем по предсмертному пожеланию своего отца, которое было поддержано другими сыновьями Мехмеда.

Умур был верным союзником и другом византийского императора Иоанна Кантакузина и оказывал ему помощь во время его военных кампаний, особенно во время византийской гражданской войны 1341—1347 годов. Вместе с Кантакузином Умур воевал против Момчила. При господстве Умура бейлик достиг пика своего могущества. Умур — самый известный член династии Айдыногуллары. Никифор Григора назвал его «самым могущественным из сатрапов». При Умуре эмират Айдын обладал флотом из 350 кораблей и армией из 15 000 человек. Пиратская деятельность и охота на христианские суда привела к объявлению двух крестовых походов против Айдыногуллары папой Климентом VI. В 1348 году флот Умура был уничтожен союзным флотом Венеции, рыцарей Родоса и Кипра. Сам Умур погиб в 1348 году от стрелы, пытаясь вернуть захваченную в 1334 году госпитальерами Смирну.

Хызыр 
Весной 1348 года Хызыр, старший сын основателя бейлика Мехмеда-бея, пришёл к власти в эмирате после смерти более активного и более воинственного брата, Умура. Хызыр в юности получил от отца в управление Аясолук, который и стал теперь столицей бейлика. Годы правления Хызыра прошли в попытках заключить мир на выгодных для Айдына условиях. Хызыр и папа римский Климент VI обменивались посланниками и письмами. В это время в бейлике обосновались консулы основных торговых средиземноморских держав (госпитальеров, Генуи и Венеции), были урегулированы вопросы пошлин.

Готовность Хызыра идти на соглашение с латинянами ознаменовала начало упадка Айдынского бейлика, экономическое положение которого ухудшилось. Из-за прекращения пиратства была потеряна возможность обогащения за счёт добычи, захваченной в военных походах, а доходы от торговли не могли компенсировать эту потерю. Политически княжество продолжало сохранять своё независимое положение, так как силы латинской коалиции были подорваны эпидемией чумы, которая разразилась в это время в Европе.

Хызыр умер около 1360 года. Похоронен в Аясолуке.

Иса 

После смерти Хызыра к власти в эмирате пришёл младший сын основателя и брат Хызыра и Умура, Иса. Он царствовал тридцать лет. При Исе Аясолук процветал и был одним из крупных торговых центров. В 1371 году Иса подтвердил старый договор, заключённый Хызыром с венецианцами в 1348 году. Иса-бей поддерживал дружественные связи с правителем Османского бейлика, Мурадом I. Дочь Исы-бея, Хафса-хатун стала в 1391 году женой Баязида

В битве на Косовом поле Иса-бей с айдынскими воинами находился в османской армии. Мурад погиб в этой битве, и Иса Айдыноглу присоединился к союзу, организованному Алаэддином Караманидом против Баязида. Однако после стремительного похода Баязида в Анатолию для подавление мятежа, Иса-бей первым из беев явился к султану и поклялся в верности. Баязид оставил ему в награду часть бейлика на условиях вассальной зависимости. После смерти Исы-бея в 1390 году эмират был преобразован в санджак.

Оккупация османами и завоевание Тамерланом 

Мало что известно об османском правлении в бейлике, которое длилось с 1390 по 1402 годы. Как только Баязид взял Аясолук, венецианцы попросили его разрешения на экспорт ими зерна. В мае 1390 года султан предоставил им привилегии, которые они получили во время правления Хызыра.

Сыновья Исы-бея Муса и Умур бежали к Тамерлану. Во время битвы при Анкаре воины из Айдына, находившиеся в войске Баязида, увидели своих беев в армии Тамерлана и повернули оружие против османов. Таких перебежчиков из Айдына, по словам Дуки, было 500 человек.

После победы над Баязидом в битве при Анкаре Тамерлан направился к Аясолуку. Жители города сдались, а город был разграблен и сожжён дотла. Вероятно, во время этого пожара был разрушен собор Святого Иоанна, гордость христианского Аясолука. Затем Тамерлан двинулся к Тиру и к Смирне, которую он в декабре 1402 году разрушил, а христианское население города убил..

Тамерлан вернул управление бейликами прежним династиям и удалился в Самарканд, и между сыновьями Баязида развернулась ожесточённая борьба за власть — османское междуцарствие. Таким образом, с 1402 г. члены династии Айдын получили возможность ещё в течение некоторого времени править княжеством.

Умур II и Джунейд 

Тамерлан передал управление Айдынским бейликом сыновьям Исы, Мусе (Исе) и Умуру II. Муса умер в 1403/05 году, и Умур II стал править один, но против него выступил Джунейд (то ли кузен, то ли авантюрист). Соперничество завершилось тем, что Джунейд и Умур породнились (дочь одного стала женой другого), а затем Джунейд отравил Умура в 1405 году и стал единолично править княжеством. Во время междуцарствия, пока сыновья Баязида делили власть, Джунейд спокойно правил эмиратом. Он умело лавировал между сыновьями Баязида, переходя от одного к другому для сохранения своего положения.

В 1421 году умер Мехмед I и Византия попыталась использовать это в своих интересах. Дюзме Мустафа в союзе с Джунейдом подняли мятеж и переправились в Малую Азию. В 1422 году сын Мехмеда I Мурад II пообещал Джунейду вернуть Айдын, надеясь разорвать этот союз. Джунейд предал Дюзме Мустафу и приехал в Измир. В 1422 году Джунейд в сражении под Айасулуком убил сына Умура II Мустафу, который правил в это время в бейлике. Вскоре он развил активную антиосманскую деятельность, начал собирать силы и чеканить свою монету с надписью «Джунейд бин Ибрахим».

В 1424 году Мурад II захватил бейлики Ментеше, Айдын, Сарухан и Хамид. Бежавший в прибрежную крепость Ипсили Джунейд был осаждён османами. Мурад арестовал Джунейда и казнил с семьёй (1425-26). В 1426 году был убит последний остававшийся в живых сын Джунейд-бея, Курд Хасан, и Айдынский бейлик окончательно вошёл в состав Османского государства как ил Айдын.

Потомки Айдынидов продолжали проживать в регионе. Известно, что в 1597 году некто Айдыноглу Молла Якуп-бей, происходивший из династии правителей бейлика, построил на месте церкви прибрежной крепости Смирны , самую большую мечеть в Измире.

Представители династии 

Ветвь Джунейда

{{начало скрытого блока |заголовок= ' Генеалогия согласно Джунейту Улчеру |стиль_заголовка= background-color:lightgrey; }}

 Религия 
Религиозная политика беев была двойственной. С одной стороны на западные земли Анатолии в конце XIII века активно стекались дервиши, привечавшиеся беями. Однако тюркские племена всё ещё не отринули шаманизм. Историк К. Жуков подчёркивает: «Самым ярким пережитком прошлой, шаманской практики являлись человеческие жертвы — обычай, который сохранялся в течение столетий после того, как турки впервые вторглись в византийские владения». Ибн Баттута писал, что в Бирги он видел врача-еврея, которого посадили на почётное место на возвышении напротив Мехмеда-бея. Ибн Баттута открыто возмутился таким неуважением исламских норм. Недавно обращённые в ислам тюрки-кочевники легко поддавались шиитскому или христианскому влиянию. По мнению историков, Иса-бей был шиитом, формула клятвы в договоре 1348 года, подписанного Хызыром-беем, была шиитской.

 Управление 
Управление бейликом облегчалось тем, что беи активно принимали на службу христианских ренегатов, служивших ранее в византийской администрации. У беев Айдына были великие визири, которых брали из духовных лиц (кади). Система вакуфов и мюльков широко применялась беями, начиная с Умура, что помогало в освоении захваченных земель.

 Экономика 
Основным источников доходов для беев Айдына было пиратство. Бейлик получал доходы и от торговли. Главным путём в бейлике была река Мендерес. Аль Умари писал о ней: «…омывающая земли бейликов Денизли и Бирги река Мендерес полна снующих вверх и вниз по течению лодок. На ней виднеются готовящиеся к плаванию корабли гази и торговцев». Город Айасулук был одним из торговых центров восточного Средиземноморья. В бейлике добывали корень солодки, ткали ковры, выделывали кожи, выращивали шафран, кунжут, зерно, производили шёлк, продукты бортничества. Эти товары экспортировались в Европу. Из Европы через Аясолук в Анатолию везли сукно, вина, мыло и прочие товары. Беи Айдына получали доход, взимая пошлину с купцов.

 Наука и литература 
Беи Айдына покровительствовали ученым, поэтам и переводчикам. Ибн Мелек Фириштеоглу был сыном Абдулатифа Изеддина Фириште, известного кади и собирателя толкований Корана. Фириште переехал в бейлик по приглашению Мехмеда-бея, Ибн Баттута упомянул его в рассказе о посещении бейлика и описал как «набожного и добродетельного». Сын Фириште, Ибн Мелек, многие годы преподавал в медресе в Тире, которое было потом названо его именем. Ибн Мелек был наставником сыновей Мехмеда-бея Исы, Сулеймана и Хызыра. Османский историк XVI века Ташкопрюзаде писал, что Ибн-Мелек учил и самого Мехмеда-бея. Автор словаря османских деятелей Мехмед Сюрейя повторил эти сведения, но это вызывает сомнения. Также Ибн Мелек составил рифмованный тюркско-арабский словарь.

Поскольку тюркские беи, знавшие, как правило, лишь родной язык, поощряли деятельность переводчиков, в бейлике появилась большое количество переводных трудов, причем не только религиозного или художественного, но и научного содержания. Для Умур-бея Айдыноглу был выполнен перевод с арабского сборника историй «Калила и Димна», в сокращении изложена поэма Саади «Бустан», переведено сочинение арабского ветеринара XIII века. Перевод Хюсрев и Ширин был выполнен в 1367 году Якубом бин Мехмедом и посвящён Айдыноглу Исе-бею. Иса-бей собрал в своем дворце многих поэтов, ученых и ремесленников разных религий и народностей. Даже отец византийского историка Дуки сбежал из Византии и укрылся у Исы, зная его репутацию. Автор поэмы «Искендер-наме» Ахмеди (1329—1413) начинал свою деятельность как наставник Хамзы, сына Исы-бея. Затем Ахмеди служил Гермияноглу и Сулейману-челеби, а после битвы при Анкаре — Тамерлану. В Малую Азию поэт вернулся после смерти Тамерлана. Среди сохранившихся манускриптов той эпохи много медицинских, философских, теологических, юридических трактатов. Это демонстрирует широту интересов беев и их стремление приобщиться к античной и современной им культурам.

 Наследие 
За время независимого существования бейлика членами семьи было построено множество мечетей, медресе, ханов, имаретов, хамамов. Уже в 1313 году Мехмед-бей воздвигает в Бирги мечеть Улу-джами. В 1333 г. Ибн Баттута посетил медресе при этой мечети, где встретился с известным теологом Мухиддином. Арабский путешественник пишет, что тот принял его в окружении рабов, слуг и большого количества учеников. Мечеть Иса-бей была построена в 1375. Мечеть Мехмеда-бея в Бирги и Исы-бея в Аясолуке были украшены редкой мозаикой периода эмиратов. Другими крупными архитектурными сооружениями Айдынидов являются мечеть Мехмеда в Тире, мечеть Улу-Джами в Тире, мечеть Карахасан в Тире (построил брат или отец Джунейда), медресе Ибн Мелека, мавзолей Мехмед-бея в Бирги и мавзолей Султаншаха. Мечети строили и женщины из семьи. Известны мечети, построенные дочерями Умура и Исы.

Джунейт Ульчер, историк-нумизмат, назвал Айдын «самым известным из региональных княжеств, появившихся после краха сельджукской империи в Анатолии». Мехмед-бей Айдыноглу первым среди тюркских беев того периода в 712 году Хиджры (1312) назвал себя гази'' («Воитель Веры»). Только через 15 лет после этого османский правитель Орхан стал в надписях величаться «Султаном гази». Активная деятельность Айдынидов по вмешательству во внутриполитическую борьбу в Византии была взята на вооружение Орханом и Мурадом. В эпической хронике Дустурнаме османского историка XV века Энвери, сын Мехмеда Умур, был описан как «Лев Бога», ведущий справедливую и святую войну за завоевание «злодеев и неверных христиан». Имя Умура активно выводилось на первый план при формировании османского флота и морских традиций османов, некоторые источники в XV и XVI веках столетия называли его «отцом османских моряков», а перед морскими битвами османские моряки клялись именем Умура-бея.

Комментарии

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Списки правителей Ближнего Востока
Анатолийские бейлики
Династии средневековой Азии
Айдыниды